«Шум и ярость» () — роман американского писателя Уильяма Фолкнера, впервые опубликованный в 1929 году.
 «Шум и ярость» () — кинофильм режиссёра Мартина Ритта 1959 года, экранизация одноимённого романа Уильяма Фолкнера.
 «Шум и ярость» () — фильм режиссёра Джеймса Франко 2014 года, экранизация одноимённого романа Уильяма Фолкнера.